Міжнародний футбольний кубок або Кубок Інтертото 1961/62 — перший розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 32 клуби, майже всі були представниками Центральної Європи — Австрія, Чехословаччина, НДР, Нідерланди, Швейцарія та Швеція виставили по чотири клуби, Польща — два, а ФРН була представлена ​​шістьма клубами. Першим переможцем став нідерландський «Аякс» (Амстердам), який переміг у фіналі «Феєнорд» з рахунком 4:2.

Учасники 

Команди були розділені на вісім груп по чотири клуби у кожній. Групи формувалися за географічним принципом: групи A — східноєвропейські країни (Австрія, Чехословаччина, НДР і Польща), групи B — західноєвропейські країни (Нідерланди, Швеція та Швейцарія). Клуби ФРН потрапили в обидві зони. Найкраща команда кожної групи виходила до чвертьфіналу, причому переможці груп A грали проти переможців груп B.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал 
Фінал відбувся 26 квітня 1962 року в Амстердамі.

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1961—1962
 кубок володарів кубків 1961—1962
 Кубок ярмарок 1961—1962

Посилання 
 Кубок Інтертото 1961/62 на RSSSF 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1961 у футболі
1962 у футболі